Watership Down (dt. ‚Unten am Fluss‘) steht für:

 Watership Down (Hügel), Hügel in Hampshire, England
 Watership Down, Originaltitel von Unten am Fluss, Roman von Richard Adams aus dem Jahr 1972
 Watership Down (Film), britischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1978
 Watership Down, Originaltitel von Unten am Fluss (Fernsehserie), britisch-kanadische Zeichentrickserie aus den Jahren 1999/2000
 Watership Down, Originaltitel von Unten am Fluss (Miniserie), britische Animationsserie aus dem Jahr 2018